Suez, een havenstad in Egypte
 Suezkanaal, een naar deze stad vernoemd scheepvaartkanaal

 Suez (gouvernement), een gouvernement van Egypte
 Suez (film), een Amerikaanse film van Allan Dwan uit 1938
 Suez (bedrijf, 1858-2008), een Belgisch-Frans bedrijf dat na 2008 bekend stond als GDF SUEZ
 Suez (bedrijf, 2008-), een bedrijf dat vanaf 2008 afgesplitste milieu-activiteiten van het bedrijf uit 1858 overnam